Saunemin, un village du comté de Livingston dans l'Illinois.
 Saunemin Township, un township du comté de Livingston dans l'Illinois.